ТФК — многозначная аббревиатура:
 ТФК — теория физической культуры
 ТФК — терефталевая кислота
 ТФК — термическая фосфорная кислота
 ТФК — тетрафторид кремния
 ТФК — Токмакская ферросплавная компания
 ТФК — торгово-финансовая компания
 ТФК — точка формирования каравана
 ТФК — трансплантация фетальных клеток
 ТФК — тяжелые фосфатные кроны

Фанерные комбинаты 
 ТФК — Тавдинский фанерный комбинат
 ТФК — Томский фанерный комбинат
 ТФК — Тюменский фанерный комбинат

См. также 
  — аббревиатура латиницей